

Abruzzes -
Basilicate -
Calabre -
Campanie -
Émilie-Romagne -
Frioul-Vénétie Julienne -
Latium -
Ligurie -
Lombardie -
Marches -
Molise -
Ombrie -
Piémont -
Pouilles -
Sardaigne -
Sicile -
Toscane -
Trentin-Haut Adige -
Vallée d'Aoste -
Vénétie
- Voir aussi : Italie - Régions d'Italie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Provinces d'Italie
 Liste des provinces italiennes par population

Liens externes 
  Administration territoriale sur le site de l'Administration italienne

Provinces italiennes par ordre alphabetique
 

ar:قائمة مقاطعات إيطاليا
hy:Իտալիայի գավառներ
it:Lista delle province italiane
mk:Провинции во Италија
vi:Tỉnh của Ý